Die 53. Nordischen Skiweltmeisterschaften fanden vom 23. Februar 2021 bis zum 7. März 2021 in Oberstdorf (Deutschland) statt. Der Wintersportort im Allgäu war zum dritten Mal nach 1987 und 2005 Austragungsort.

Die Sprungwettbewerbe wurden in der Audi Arena Oberstdorf ausgetragen, wo sich mit der Schattenbergschanze auch eine der vier Schanzen befindet, von denen jährlich bei der Vierschanzentournee gesprungen wird. Die Laufwettbewerbe fanden im Langlaufstadion im Ried statt.

Erstmals wurde ein Einzelwettkampf der Frauen in der Nordischen Kombination und einer im Skispringen von der Großschanze ausgetragen. Zusätzlich sollten wie bei den Weltmeisterschaften 2019 in den drei nordischen Sportarten in 22 weiteren Wettbewerben Medaillen vergeben werden. Dadurch gibt es im Skilanglauf zwölf, im Skispringen sieben und in der Nordischen Kombination fünf Entscheidungen. Es wurden 13 Wettbewerbe für Männer, 10 für Frauen und ein Mixed-Wettbewerb angeboten.

Wahl des Austragungsortes 

Bewerber für die Ausrichtung waren Oberstdorf, Planica und Trondheim. Oberstdorf hatte sich bereits vier Mal in Folge beworben, Planica für 2017 und 2019. Die detaillierten Konzepte der Bewerber mussten bis zum 1. September 2015 vorgelegt werden. Die Wahl des Austragungsortes führte die Fédération Internationale de Ski am 9. Juni 2016 auf dem 50. FIS-Kongres in Cancún durch. Oberstdorf erhielt den Zuschlag, Planica wurde als Ausrichter der Skiflug-Weltmeisterschaft 2020 bestimmt.

Maßnahmen zur Vorbereitung 
Zur Organisation der Weltmeisterschaften wurde die FIS Nordische Ski WM 2021 Oberstdorf/Allgäu GmbH gegründet.
Gesellschafter sind neben dem Deutschen Skiverband und dem Skiclub 1906 Oberstdorf auch die Gemeinde Oberstdorf und der
Landkreis Oberallgäu.
Geschäftsführer der GmbH sind Florian Stern vom SC Oberstdorf und Robert Büchel vom Deutschen Skiverband. Im März 2019 folgte Moritz Beckers-Schwarz als Nachfolger von Büchel.

Als Maßnahmen zur Vorbereitung werden die Sportstätten saniert und teilweise umgebaut.

Unter anderem erfolgt die Modernisierung der Beschneiungsanlagen und der Neubau von Funktionsgebäuden. An der Anlage für das Skispringen wird ein Windnetz angebracht, die bestehende Aufzugsanlage und der Aufsprunghang modernisiert. Das Loipennetz im Langlaufstadion wird angepasst und erneuert.

Vermarktung 
Die Vermarktungs- und Fernsehrechte waren von der FIS bereits 2013 an die Infront Sports & Media verkauft worden.

Teilnehmer 

In Folge des russischen Doping-Skandals (siehe McLaren-Report und Olympische Winterspiele 2014 in Sotschi) mussten die russischen Athleten aufgrund eines FIS-Entscheides vom Dezember 2020 unter einer neutralen Flagge (Logo des russischen Nationalen Olympischen Komitees auf weißem Grund) und unter dem Namen „Russian Ski Federation“ (RSF) antreten. Die Regelung gilt auch für die anderen FIS-Weltmeisterschaften, die 2021 ausgetragen werden.

Am 3. März zog sich das komplette italienische Team nach mehreren positiven Tests auf das Coronavirus SARS-CoV-2 von den Wettkämpfen zurück. Auch der Norweger Halvor Egner Granerud, bisher bester Skispringer der Wintersaison, infizierte sich mit dem Virus und reiste vor dem Springen auf der Großschanze ab.

Terminplan

Medaillenspiegel

Skilanglauf

Männer

Sprint klassisch 

Weltmeister 2019: 

Gemeldet 159 Athleten, nicht gestartet: 2, nicht beendet: 1
Datum: 25. Februar 2021

Teamsprint Freistil 

Weltmeister 2019:   Emil Iversen und Johannes Høsflot Klæbo

Datum: 28. Februar 2021

15 km Freistil 

Weltmeister 2019: 

Datum: 3. März 2021

30 km Skiathlon 

Weltmeister 2019: 

Gemeldet: 76 Athleten, nicht beendet: 6, überrundet: 12
Datum: 27. Februar 2021

50 km klassisch Massenstart 

Weltmeister 2015: 

Gemeldet: 59 Athleten, nicht beendet: 3, überrundet: 5, disqualifiziert: 1, nicht gestartet: 2

Datum: 7. März 2021

Eingangs des Zielsprints kam es zwischen Bolschunow und Klæbo zu einem medial viel beachteten Zwischenfall, der eine mehr als einstündige Jurydiskussion zur Folge hatte. Bolschunow lag in der Zielkurve in Führung, knapp vor den beiden Norwegern. Aufgrund des hohen Tempos ließ er sich nach außen tragen, um die Spur ganz rechts zu wählen. Klæbo setzte an, den Russen außen zu überholen und schob sich neben der gespurten Loipe mit Doppelstockeinsatz an ihn heran. Dabei lenkte er mit dem linken Unterarm Bolschunows rechten Stock etwas ab. Bolschunow kam bei dem darauffolgenden Schlittschuhschritt der eigene rechte Stock zwischen die Beine und dieser brach ab. So im Vorteil konnten die beiden Norweger ihren Konkurrenten überholen und überquerten in der Reihenfolge Klæbo vor Iversen und Bolschunow die Ziellinie.

Nach längerer Diskussion entschied die Jury auf Basis von Regel 343.10, Johannes Høsflot Klæbo zu disqualifizieren.

4 × 10-km-Staffel 

Weltmeister 2019:   Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe, Johannes Høsflot Klæbo

Die Staffeln ab Platz 14 wurden nach Überrundung aus dem Rennen genommen.

Datum: 5. März 2021

Frauen

Sprint klassisch 

Weltmeister 2019: 

Gemeldet: 112 Athletinnen, nicht gestartet: 1, nicht beendet: 2

Datum: 25. Februar 2021

Teamsprint Freistil 

Weltmeister 2019:   Stina Nilsson und Maja Dahlqvist

Datum: 28. Februar 2021

10 km Freistil 

Weltmeister 2019: 

Datum: 2. März 2021

15 km Skiathlon 

Weltmeisterin 2019: 

Gemeldet: 60 Athletinnen, nicht gestartet: 1, überrundet: 3
Datum: 27. Februar 2021

30 km klassisch Massenstart 

Weltmeisterin 2015: 

Datum: 6. März 2021

4 × 5-km-Staffel 

Weltmeister 2019:   Ebba Andersson, Frida Karlsson, Charlotte Kalla, Stina Nilsson

Die Staffeln ab Platz 11 wurden nach Überrundung aus dem Rennen genommen.

Datum: 4. März 2021

Skispringen

Männer

Normalschanze 

Weltmeister 2019: 

Datum: 27. Februar 2021

Normalschanze HS 106

Großschanze 

Weltmeister 2019: 

Datum: 5. März 2021

Großschanze HS 137

Team 

Weltmeister 2019:   Karl Geiger, Richard Freitag, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler

Datum: 6. März 2021

Großschanze HS 137

Frauen

Normalschanze 

Weltmeisterin 2019: 

Datum: 25. Februar 2021

Normalschanze HS 106

Großschanze 

Weltmeisterin 2019: nicht im Programm

Datum: 3. März 2021

Großschanze HS 137

Team 

Weltmeister 2019:   Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt, Katharina Althaus

Datum: 26. Februar 2021

Normalschanze HS 106

Mixed 

Weltmeister 2019:   Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Juliane Seyfarth, Karl Geiger

Datum: 28. Februar 2021

Normalschanze HS 106

Nordische Kombination

Wettbewerbe 
In der Nordischen Kombination der Männer hat sich an den Disziplinen nichts geändert. Seit den Weltmeisterschaften 2013 wurden Wettkämpfe in vier unterschiedlichen Wettkampfformen ausgetragen: zwei Einzelwettbewerbe und ein Teamwettbewerb nach der Gundersen-Methode sowie ein Teamsprint.

Der Teamwettbewerb findet mit vier Teilnehmern je Nation durch ein Springen von der Normalschanze und anschließender Staffel über 4 × 5 km statt. Der Teamsprint wird mit zwei Teilnehmern je Nation von der Großschanze durchgeführt. Anschließend laufen die beiden Wettbewerber in einer Staffel abwechselnd jeweils fünf Abschnitte zu je 1,5 km.

Erstmals ins Programm kam ein Wettbewerb für Frauen, der als Einzelwettbewerb von der Normalschanze und über fünf Kilometer nach der Gundersen-Methode veranstaltet wurde.

Ausgangssituationen für die Konkurrenzen 
Bei den Frauen ging als Topfavoritin die US-Amerikanerin Tara Geraghty-Moats ins Rennen, die den historisch ersten Weltcup-Wettbewerb gewonnen und in den beiden vorherigen Saisons die Continental-Cup-Gesamtwertung für sich entschieden hatte. Hinter ihr galten die amtierende Junioren-Weltmeisterin Gyda Westvold Hansen aus Norwegen sowie die Japanerin Anju Nakamura als weitere Medaillenfavoritinnen. Auch die norwegischen Schwestern Marte und Mari Leinan Lund sowie die Jugend-Olympiasiegerin von 2020 Lisa Hirner aus Österreich wurden zum engeren Favoritenkreis gezählt.

Bei den Männern galt wie schon bei den vorherigen Weltmeisterschaften in Seefeld Jarl Magnus Riiber aus Norwegen als Topfavorit. Riiber, der als Titelverteidiger von der Normalschanze startete, hatte im Vorfeld der Weltmeisterschaften sieben von dreizehn Weltcup-Rennen gewonnen und trug das Gelbe Trikot des Gesamtweltcupführenden. Als weitere Kandidaten waren der Deutsche Vinzenz Geiger, der Japaner Akito Watabe und der Finne Ilkka Herola zu nennen. Der deutsche Bundestrainer Hermann Weinbuch gab zudem an, dass auch der Titelverteidiger von der Großschanze Eric Frenzel „die Möglichkeit hat, eine Medaille zu gewinnen oder sogar die Gold-Medaille anzugreifen“. Auch zwei weitere Deutsche, der sechsmalige Weltmeister Johannes Rydzek sowie Fabian Rießle gehörten zum erweiterten Favoritenkreis. Bei den Österreichern wurden vor allem dem amtierenden Junioren-Weltmeister Johannes Lamparter sowie Lukas Greiderer Medaillenchancen eingeräumt. Der österreichische Silbermedaillengewinner von 2019 Bernhard Gruber stand nach einer zweiten Herzoperation nicht im Kader und beendete im Laufe der Weltmeisterschaften seine Karriere. Die Schweiz schickte zum ersten Mal im 21. Jahrhundert keinen Athleten ins Rennen.

Männer

Normalschanze 

Weltmeister 2019: 

Datum: 26. Februar 2021

Normalschanze HS 106/10 km

Großschanze 

Weltmeister 2019: 

Datum: 4. März 2021

Großschanze HS 137/10 km

Team 

Weltmeister 2019:   Espen Bjørnstad, Jan Schmid, Jørgen Graabak, Jarl Magnus Riiber

Datum: 28. Februar 2021

Normalschanze HS 106/4 × 5 km

Teamsprint 

Weltmeister 2019:   Eric Frenzel, Fabian Rießle

Datum: 6. März 2021

Großschanze HS 137/2 × 7,5 km

Frauen

Normalschanze 

Weltmeisterin 2019: nicht im Programm

Datum: 27. Februar 2021

Normalschanze HS 106/5 km

Weblinks 
 Offizielle Webseite
  – Skilanglauf
  – Skispringen
  – Nordische Kombination

Einzelnachweise